Dobis – frazione della città tedesca di Wettin-Löbejün
 Dobis – fiume lituano
 Dobis – monte italiano